O Campeonato Colombiano de Futebol de 1957 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 10º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Após haveria uma segunda fase em que os clubes foram divididos em dois grupos hexagonais. O campeão entre os dois grupos iria para a final com o melhor colocado do turno e returno (Primeira Fase)

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1957